Cnidium pyrenaeum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Antoine Gouan, och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Cnidium pyrenaeum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaeum